Rustaq eller Rustāq kan syfta på:

Geografi

Afghanistan 

 Rustāq (distrikt), Takhar, 
 Rustāq (distriktshuvudort), Takhar,

Oman 

 Rustaq, Oman, stad, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar